Nuevo México bezeichnet:

 den US-Bundesstaat New Mexico bzw. die frühere Provinz Neu-Mexiko in spanischer Sprache
 Nuevo México (Frontera Comalapa), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Nuevo México (Las Margaritas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Nuevo México (Tecpatán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Nuevo México (Villaflores), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Nuevo México (Puebla), Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Nuevo México (Tamaulipas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas